Shang peut faire référence à :
 La Dynastie Shang, une dynastie chinoise ;
 Shang Di, un dieu chinois de la dynastie Shang ;
 Le Shang Shu, un recueil de documents concernant la politique et l’administration des souverains de l’antiquité chinoise ;
 Hai Ho Shang, un monstre aquatique légendaire ;
 Sun Shang Xiang, une impératrice chinoise.
 Shang Ting (1209-1288), calligraphe et poète chinois.
 Shang Tsung, un personnage de la série Mortal Kombat

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom